

Петріно — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Петріно — присілок, Череповецький район, Вологодська область

Див. також 
 Петрино